Михаил Сергеевич Пуляев (род. 22 июля 1987 года) — российский дзюдоист, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.

Биография 
Михаил живёт в г. Рязани и выступает за Московскую и Рязанскую области. Его тренер А. Н. Попов.

В 2013 году удостоен почётного звания "Заслуженный мастер спорта России" .

Достижения 
Победитель командного чемпионата мира 2012 года

Призер командного чемпионата мира 2013 года

Призер чемпионата Европы 2014 года

Призер чемпионатов мира 2014, 2015, 2017 годов

Вне спорта 
Окончил филиал Университета МВД в Рязани. Майор полиции, участковый уполномоченный полиции отдела УУПиПДН УМВД России 
по городу Рязани.

Женат, имеет дочь и сына.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте СДЮШОР по единоборствам Московской области
 Парижский золотник Михаил Пуляев

Дзюдоисты России
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Полицейские Российской Федерации